L'Országos Bajnokság I 2014-2015 è la 109ª edizione del massimo campionato ungherese maschile di pallanuoto. Le gare di stagione regolare sono iniziate il 7 ottobre 2014 con l'anticipo della prima giornata, e si concluderanno il 4 aprile 2015. Segue la fase dei playoff.

Le squadre partecipanti sono quattordici, e si affrontano nel classico girone all'italiana con partite di andata e ritorno. A questa fase seguono i playoff per la conquista del titolo e per evitare la retrocessione.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica 

Legenda

Calendario e risultati

Fase finale

Playoff

Spareggio 5º-6º posto

Piazzamenti

Playout

Finale scudetto

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Campionato ungherese di pallanuoto